Don Martin Windgassen – personaggio di Tempesta d'amore
 Fritz Windgassen – tenore tedesco
 Wolfgang Windgassen – tenore tedesco